Cierpka ist der Familienname von:

 Christoph Cierpka (* 1963), deutscher Synchronregisseur
 Friedbert Cierpka (1930–2003), deutscher Synchronregisseur
 Manfred Cierpka (1950–2017), deutscher Psychiater